Фуруя — японская фамилия. Известные носители:

 Фуруя, Кахору (1908—2022) — японская сверхдолгожительница, прожившая 114 лет
 Фуруя, Павел Ёсиюки (1900—1991) — католический прелат, епископ Киото с 12 июля 1951 года по 8 июля 1976 год.
 Фуруя, Сэйити (род. 1950) — современный японский фотограф.
 Фуруя, Тору (род. 1953) — японский сэйю.
 Фуруя, Сари (род. 1990) — японская биатлонистка, член сборной Японии по биатлону, участница Зимних Олимпийских игр 2018.